Гийо́м Оливье́ (): Гийом Оливье, известный под псевдонимом Оливье де Корансе (1734—1810) — французский журналист и издатель.
 Гийом Антуан Оливье (1756—1814) — французский энтомолог и ботаник.